En palatal lateral approximant är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett vänt y).

Egenskaper 
Egenskaper hos den palatala laterala approximanten:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är palatal, vilket betyder att den uttalas med tungryggen tryckt mot hårda gommen.
 Den är en lateral approximant, vilket betyder att luftflödet går om sidorna av tungan utan någon påtaglig förträngning.

Användning i språk 
Flera språk använder den palatala laterala approximanten, däribland de romanska språken spanska, katalanska, portugisiska och italienska, i kroatiska, ungerska och slovakiska, samt i färöiska.

Fonetik
Konsonantljud